Castello di Porciano – nel comune di Ferentino (provincia di Frosinone)
Castello di Porciano – nel comune di Pratovecchio Stia (provincia di Arezzo)